Кубок Англии 1936/1937 () — 62-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Сандерленд», в финале победивший «Престон Норт Энд» со счётом 3:1.

Календарь турнира

Первый раунд 
В этом раунде в борьбу вступили 43 клуба из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, которые присоединились к 25 клубам, прошедшим квалификационные раунды. Также путёвку в первый раунд получили «Илфорд» и «Коринтиан». «Честер», «Порт Вейл» и «Лутон Таун» получили прямые путёвки в третий раунд.

34 матча первого раунда прошли в субботу, 28 ноября 1936 года. Четыре из них завершились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в субботу, 12 декабря 1936 года (один из них был отложен на 17 декабря). Три из них завершились вничью, переигровки состоялись на следующей неделе.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу вступили 44 клуба из Первого и Второго дивизионов, а также «Честер», «Порт Вейл» и «Лутон Таун». Матчи прошли в субботу, 16 января 1937 года. 4 матча завершилось вничью, переигровки прошли на следующей неделе.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда прошли в субботу, 30 января 1937 года. Четыре матча завершились вничью, их переигровки прошли на следующей неделе.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда прошли в субботу, 20 февраля 1937 года. Два из них завершились вничью, их переигровки прошли на следующей неделе.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда прошли в субботу, 6 марта 1937 года. Матч между «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Сандерлендом» завершился вничью, его переигровка прошла 10 марта и также завершилась вничью. 15 марта прошла вторая переигровка, победу в ней одержал «Сандерленд».

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли в субботу, 10 апреля 1937 года.

Финал 

Финал турнира прошёл 1 мая 1937 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились «Сандерленд» и «Престон Норт Энд». Победу со счётом 3:1 одержал «Сандерленд».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1936
Футбол в Англии в сезоне 1936/1937
Футбол в Европе в 1936 году
Футбол в Европе в 1937 году